Die Liga Futebol Amadora Primeira Divisão 2019 war die vierte Spielzeit der höchsten osttimoresischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2015. Die Saison begann am 27. April und endete am 29. September 2019. Titelverteidiger war der Boavista FC, der 2019 Vizemeister hinter dem neuen Meister FC Lalenok United wurde. FC Lalenok United war gerade erst in die erste Liga aufgestiegen.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 14 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison stiegen die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten in die zweitklassige Segunda Divisão ab.

Teilnehmer und Spielorte 
Der Assalam FC und FC Lalenok United stiegen als die beiden besten Mannschaften der Segunda Divisão 2018 in die Primeira Divisão auf. Die beiden Mannschaften ersetzten die Absteiger in die Segunda Divisão, den DIT FC, der nach nur einer Spielzeit, und den Cacusan CF, der nach zwei Spielzeiten in die zweite Liga zurückkehrte.

Der Assalam FC spielte drei Spielzeiten auf den vorderen Plätzen der Segunda Divisão, nun gelang der Aufstieg als Meister der zweiten Liga. Der FC Lalenok United hatte erst nach einem Qualifikationsturnier erstmals an der Segunda Divisão teilgenommen und erreichte den direkten Aufstieg in die Primeira Divisão als Ligazweiter.

Gespielt wurde in den Stadien von Dili, Baucau und Maliana.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2019 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019